Rovné (Banská Bystrica), poble de la regió de Banská Bystrica, a Eslovàquia
 Rovné (Svidník), poble del districte de Svidník, a la regió de Prešov, a Eslovàquia
 Rovné (Humenné), poble del districte de Humenné, a la regió de Prešov, a Eslovàquia

Pàgines de desambiguació